Wiener Brücke steht für
Wiener Brücke (Berlin)
Wiener Brücke (Krems an der Donau)
Siehe auch:
Liste der Brücken in Wien